Hurts 2B Human — восьмой студийный альбом американской певицы Пинк, релиз которого состоялся 26 апреля 2019 года.

Релиз 
Исполнительница анонсировала альбом в своем интервью на «Шоу Эллен Дедженерес» 6 февраля 2019 года, заявив, что ориентировочная дата релиза — апрель 2019 года. Также она рассказала, что содержание альбома будет отличаться от предыдущего альбома Beautiful Trauma и будет более оптимистичным.

Обложка альбома стала доступна 28 февраля, до этого несколько дней Пинк «дразнила» пользователей Твиттера различными элементами обложки. 28 марта был опубликован трек-лист альбома.

Синглы 
Лид-сингл «Walk Me Home», в поддержку альбома, был выпущен 20 февраля 2019 года..

Отзывы 
Hurts 2B Human получил в целом положительные отзывы музыкальных экспертов (сайт Metacritic дал 71 балл из 100):
AllMusic, Rolling Stone, Entertainment Weekly.

Коммерческий успех 
Hurts 2B Human дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 115,000 единиц, включая 95,000 чистых продаж альбома. Это третий чарттоппер Пинк в США.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Пинк
Альбомы RCA Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200